Les Églises chrétiennes comptent plusieurs saintes du nom de Marcelle :
 Marcelle (), servante de sainte Marie-Madeleine. Historicité douteuse, personnage probablement légendaire, cité dans les récits provençaux, et dont le tombeau serait dans la basilique de Saint Maximin.
Marcelle d'Alexandrie (+ 193-211), martyre fêtée le 7 juin.
Marcelle de Chio (?), martyre fêtée le 22 juillet.
Marcelle de Rome (+ 410), martyre fêtée le 31 janvier.

En cours de procédure :
 Marcelle Mallet (1805-1871), religieuse, fondatrice d'ordre, vénérable.

Notes et références 

 
Saint catholique et orthodoxe